Исаак Мустафин:
 Мустафин, Исаак Абрамович (1898—1938) — советский военачальник, дивизионный комиссар (1935), заместитель начальника политуправления Черноморского флота.
 Мустафин, Исаак Савельевич (1908—1968) — советский химик, доктор химических наук, профессор.